Aimée steht für:
 Aimée (Name), französischer Vorname
 Aimée und Jaguar, Film von Max Färberböck nach einem Buch von Erika Fischer

Aimée ist der Familienname folgender Personen:
 Anouk Aimée (* 1932), französische Filmschauspielerin
 Cyrille Aimée (* 1984), französische Jazzsängerin
Siehe auch:
 Aime
 Aimé
 Aymé
 Treffpunkt Aimée